Беналаурия () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Ронда. Занимает площадь 21 км². Население — 506 человек (на 2010 год). Расстояние — 143 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Benalauría
 laserrania.org — Página sobre los pueblos de la Serranía de Ronda

Муниципалитеты Малаги
Населённые пункты Малаги